Hřib vlašský je české jméno používané pro několik hřibovitých hub:
 Hřib Fechtnerův (Butyriboletus fechtneri)
 Hřib královský (Butyriboletus regius)

Reference